Syzygie (astronomie), een specifieke configuratie van hemellichamen
 Syzygie (wiskunde), een verband tussen de generatoren van een moduul